Chisamba steht für:

 Chisamba (Sambia), Stadt in Sambia
 Chisamba (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Chisamba, Flughafen in Sambia